Ialomița bezeichnet
eine Verwaltungseinheit in Rumänien, siehe Kreis Ialomița
einen Fluss in Rumänien, siehe Ialomița (Fluss)